«Джозеф Эндрюс» или полностью «История приключений Джозефа Эндрюса и его друга Абрахама Адамса» () — роман английского писателя Филдинга, впервые опубликованный в 1742 году.

Сюжет 

Главный герой романа — благочестивый молодой человек Джозеф Эндрюс, который влюбляется в служанку Фанни Гудвилл. Та отвечает ему взаимностью, однако на пути влюблённых возникают преграды.

Восприятие 
Филдинг задумал свой роман как пародию на Ричардсона с его сентиментально-дидактическим стилем, но «Джозеф Эндрюс» перерос эти рамки. Филдинг здесь осознаёт и провозглашает себя творцом нового литературного жанра — «комического эпоса в прозе, отличающегося от комедии так же, как серьёзный эпос отличается от трагедии тем, что его действие более широко и развернуто, что он охватывает гораздо более многочисленные и разнообразные характеры». Этот новый жанр он противопоставил и барочному пасторально-историческому роману XVII века и сентиментально-семейному роману ричардсоновской школы.

Экранизация 
В 1977 году Тони Ричардсон снял по «Джозефу Эндрюсу» .

Ссылки 

Романы на английском языке